Dies ist eine Liste der Städte in Eritrea.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Eritrea ist Asmara mit einer Einwohnerzahl von 1.034.575 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 3000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 9. Mai 1984, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Eritreas
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Eritreas

!
Eritrea